Чемпионат Уругвая по футболу 1906 года — 6-й по счёту турнир. Соревнование проводилось по двухкруговой системе в 10 туров. Все клубы из Монтевидео.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1906
1906 год в футболе
1900-е годы в Уругвае